Billund (gemeente)
 Billund (plaats)